TCB Tracker – komercyjny program muzyczny typu tracker dla komputerów Atari ST/E. Zawiera procedury odtwarzania muzyki samplowanej dla YM-2149 oraz przetworników DAC (Atari STE, MEGA STE, Atari TT). Zapisuje i odczytuje swój własny format plików MOD niekompatybilny jednak ze standardem ProTrackera.

Program cechuje się obsługą MIDI.

Linki zewnętrzne 
 Przykład brzmienia

Atari
Trackery